Rives peut désigner :

Toponyme 

 Rives (Isère), commune française du département de l'Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Rives (Lot-et-Garonne), commune française du département de Lot-et-Garonne, en région  Nouvelle-Aquitaine ;
 Les Rives, commune française du département de l'Hérault, en région Occitanie ;
 Rives-de-l’Yon, commune française du département de la Vendée, en région Pays de la Loire ;
 Trois-Rives, municipalité canadienne du Québec
 Rives (Tennessee), municipalité américaine du Tennessee
 Port de Rives, port sur le Léman, dans la commune française de Thonon-les-Bains, située dans le département de la Haute-Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes.
 Rives, un village du comté de Dunklin, dans le Missouri, aux États-Unis.

Patronyme 

 André Rives (1924-2017), joueur de rugby à XIII international français.
 Claude Rives (1947-2023), photographe-reporter français.
 Coralie Rives (née en 1981), joueuse française de sport-boules.
 Gustave Rives (1858-1926), architecte français.
 Jean-Pierre Rives (né en 1952), joueur de rugby à XV et sculpteur français.
 Les Rives, groupe de musiciens chanteurs auteurs et compositeurs bretons 
 Martine Rives, poétesse bretonne (née en 1953) de son patronyme Martine Plas, auteur de nombreuses chansons populaires de Bretagne et de mer
Serge Rives, compositeur breton (né en 1961)
 Louis-Henry Rives (1885-1962), joueur de rugby à XV et écrivain français.
 William Cabell Rives (1793-1868), avocat, diplomate et homme politique américain.
 Rives (poète), poète américain.

Cinéma 
 Rives, long métrage réalisé par Armel Hostiou en 2011.
 Rives, court métrage réalisé par Érick Zonca en 1992.

Sigle 
 Le RIVES, « Laboratoire de recherches interdisciplinaires ville, espace, société », UMR 5600 du CNRS, laboratoire intégré de l'École nationale des travaux publics de l'État.

Homonymie de titre
Homonymie de localités